Каспар Коммелін (, 1668-1731) - нідерландський ботанік, племінник Яна Коммеліна.
 Ян Коммелін (, 1629-1692) - нідерландський ботанік, дядько Каспара Коммеліна.